«El día de la boda» puede referirse a:

Cine 
 El día de la boda (1967), película mexicana dirigida por René Cardona Jr.
 El día de la boda -"The Wedding Date"- (2005), película estadounidense dirigida por Clare Kilner.
Variante
 Días de boda (2002), película española dirigida por Juan Pinzás.